Pagliarelle ima više značenja:
 Pagliarelle, Crotone
 Pagliarelle, Isernia